Sezon 2004/2005 był 14. sezonem o mistrzostwo Słowenii. Tytuł obroniła drużyna HIT Gorica.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva slovenska nogometna liga

Przypisy

Bibliografia 
 NZS – Słoweński Związek Piłki Nożnej 

2004 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Słowenii
2004 w Słowenii
2005 w Słowenii